Calle Rosén, född 2 februari 1994, är en svensk professionell ishockeyspelare (back) som spelar för St. Louis Blues i NHL.

Spelarkarriär 
Rosén är född och uppvuxen i Växjö och hans moderklubb är Växjö Lakers.

Han har tidigare spelat för Växjö Lakers i SHL, Rögle BK och Karlskrona HK i Hockeyallsvenskan samt Frölunda HC på juniornivå.

Rosén draftades aldrig av något NHL-lag men skrev efter två bra säsongen i Växjö Lakers på ett tvåårigt entry level-kontrakt med Toronto Maple Leafs den 16 maj 2017.

Han vann Calder Cup med Toronto Marlies 2018.

Den 10 december 2018 skrev han på en tvåårig kontraktsförlängning med Maple Leafs värd 1,5 miljoner dollar.

1 juli 2019 blev Rosén tillsammans med lagkamraten Nazem Kadri och ett draftval i tredje rundan 2020 trejdad till Colorado Avalanche i utbyte mot Tyson Barrie, Alex Kerfoot och ett draftval i sjätte rundan 2020.

30 juli 2021 skrev han ettårs kontrakt med St. Louis Blues, detta förlängdes med ett tvåårskontrakt den första juni 2022.

Referenser

Extern länk 

Män
Födda 1994
Levande personer
Svenska ishockeyspelare
Personer från Växjö
Spelare i Växjö Lakers
Spelare i Rögle BK
Spelare i Karlskrona HK
Spelare i Toronto Marlies
Spelare i Toronto Maple Leafs
Spelare i Colorado Avalanche
Idrottare från Växjö
NHL-spelare som inte blivit valda i NHL Entry Draft